Escritura: Teoría y Crítica Literarias fue una revista venezolana fundada en 1976 y editada hasta 1993 bajo ese nombre. Después de dieciocho años de estar en circulación se suspende su edición por adversas circunstancias.

Historia
Sus directores fueron Ángel Rama, Rafael Di Prisco y María Fernanda Palacios, esta última aparece hasta la edición número ocho. 

Escritura se publicó semestralmente bajo el auspicio del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela, cada número publicado era de carácter inédito y exclusivo de la revista. Los temas en los que se enfocaba cada uno de los números eran sobre literatura, historia y sociología, con énfasis en la cultura y la literatura hispanoamericana. Es importante resaltar que la distribución de los ejemplares estaba a cargo de la Editorial Lisbona.

Entre sus colaboradores estuvieron Noé Jitrik, Rafael Gutiérrez Girardot, Ángel Rama, Rubén Bareiro Saguier, Juan David García Bacca, Ludovico Silva, Elizabeth Garrels, José Carlos Mariátegui, Margara Russotto, Alejo Carpentier, Jacques Leenhart, Ivan A. Shulman, Esteban Tollinchi, Antonio Candido, Jean Franco, entre otros. Estos emitían sus ensayos e investigaciones desde diversas universidades de Europa, Norteamérica y Latinoamérica. 

Después de la trágica muerte de Ángel Rama, el 27 de noviembre de 1983, en el accidente del vuelo 11 de Avianca, la revista quedó bajo la dirección exclusiva de Rafael Di Prisco quien continuó con esta labor editorial con el mismo rigor científico y académico que le permitió catapultarla como la única revista venezolana de comprobada circulación internacional. Tiempo después, y gracias a la colaboración de Giuseppe Bellini, la revista inicia un nuevo periodo en el cual se ampliaron sus objetivos y temas. Esta renovación trajo consigo una nueva difusión de ensayistas y críticos. El nombre que obtuvo en esta nueva etapa fue el de Escritura Nueva Época y circuló en el primer trimestre del año de 1995 trayendo consigo un nuevo diseño.

Emisiones de escritura

Dirección y Consejo Asesor 
La Revista Escritura surge en Caracas en el año de 1976, conferida por un Consejo de Dirección conformado por Ángel Rama, Rafael Di Prisco y María Fernanda Palacios, y una Secretaría de Redacción conformada por Márgara Rusotto y Gloria Delfino. Para el año de 1978 en el número 5/6 desaparece la Secretaria de Redacción y se mantiene el mismo consejo directivo. En el año de 1980 a partir del número 9, el consejo directivo es conformado por Ángel Rama y Rafael Di Prisco. En el año de 1981 en la edición número 11, lo directores continúan siendo los mismos, además, se designa la Secretaria de Redacción a Amaya Llebot. En la edición número 12 debido a la muerte inesperada de Ángel Rama, asume como único director de la revista Rafael Di Prisco, y de acuerdo a la directriz asumida por ambos anterior a la desaparición de Ángel Rama se crea el Consejo Asesor Internacional, conformado por Antonio Candido, Jean Franco, Rafael Gutiérrez Girardot, Noé Jitrik, Jacques Leenhardt, José Luis Martínez Rodríguez, Giovanni Meo Zilio, Adolfo Prieto, Darío Puccini, Elías L. Rivers, Óscar Sambrano Urdaneta.

En el número 13/14 de 1982 desaparece nuevamente la Secretaria de Redacción. Ya en el año de 1983 en la edición número 15 se introduce en la estructura anteriormente mencionada un Consejo de Redacción integrado por Rafael Di Prisco, Juan Nuño y Enrique Izaguirre, estructura que se mantuvo hasta la edición 35/36 del 1993, antes de que circulara la nueva edición Escritura Nueva Época.

Contenido 
La revista Escritura teoría y crítica literarias consta de tres etapas, la primera data del ejemplar número 1 al 12, donde se encontraba Ángel Rama como codirector de la misma, la segunda etapa se centra desde la edición número 13 hasta la edición 35/36 cuya directriz es llevada por Rafael Di Prisco con una colaboración internacional de intelectuales de renombre, es necesario destacar que el nombre de Ángel Rama aparecerá hasta la edición número 16, esto puedo considerarse como parte del trabajo intelectual adelantado por parte del pensador y crítico que realizó durante la dirección de la revista. La tercera y última etapa se centra en el cambio que tiene la revista, por tanto que cambia desde su enfoque ideológico y estructural en adelante. Cada etapa tiene un contenido intelectual específico, la primera etapa se encargó de exaltar la literatura latinoamericana a partir de la crítica, de obras literarias, de autores conocidos, autores desconocidos y la poesía. La segunda etapa se encargó de reforzar la primera etapa con la ayuda de asesores internacionales de reconocida experticia en temas específicos de la literatura, la tercera y última etapa consistió en modificar la ideología anterior y mostrar el acontecimiento histórico por el que atravesó de América Latina. 
La revista en su publicación número 17/18 hace homenaje al autor Alejo Carpentier, y como aparece esbozado en su introducción esta edición cuenta con una coloración de textos publicados en otras revistas, que, para esta ocasión se querían reunir una serie de escritos, que dieran cuenta sobre la importancia literaria del Cubano Carpentier, no solo para la literatura latinoamericana sino para la llamada literatura universal. 
La edición 30 de 1990 es monográfica y está dedicada al escritor paraguayo Roa Bastos, la cual cuenta con un texto de su autoria titulado La Escritura Secreta de La Tachadura, además de una serie de ensayos críticos que hacen un recorrido por su obra. 
La revista también resalta algunas ediciones dedicadas a la literatura venezolana, peruana, argentina y brasilera. La edición 15 correspondiente a los meses enero-junio de 1983, está enfocada en la literatura venezolana haciendo una extensa referencia al escritor Venezolano Rómulo Gallegos, en diferentes facetas de su escritura, como son el teatro, la novela. En la edición dedicada a la literatura peruana se resaltan ensayos referidos a la obra de Luis Britto García, del peruano José María Arguedas, y el brasilero Graciliano Ramos.

Primera edición 
La primera edición se caracterizó por artículos escritos a autores como Roberto Arlt, Ángel Rama, Juan Sánchez Peláez y su trabajo en la poesía y en temas relacionados con la lingüística, específicamente sobre el bilingüismo paraguayo. Así mismo, se puede destacar una sección denomina Documentos que hace referencia a una transcripción respecto a un diálogo que se generó entre los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela con el afamado escritor Julio Cortázar, también se pueden encontrar algunos textos desconocidos del escritor José Juan Tablada.

Segunda edición 
La segunda edición se caracterizó por artículos escritos a autores como Alejo Carpentier, Rodolfo Walsh, Henríquez Ureña  y a los modelos literarios e ideologías dominantes de la época, cabe destacar que hay un artículo que hace referencia a una de las obras de Shakespeare, específicamente la obra de Otelo. En la denominada sección de Documentos encontramos una entrevista al escritor Juan Rulfo, el cual hace un examen de su narrativa.

Tercera edición 
La tercera edición se caracterizó por artículos escritos relacionados con la obra de Julio Cortázar y la narrativa estructural de Jorge Luis Borges, cabe destacar que hay un artículo relacionado con la cultura peruana y uno sobre la producción literaria de los años setenta.

Cuarta edición 
La cuarta edición se caracterizó por artículos escritos sobre la literatura chilena, las obras de Onetti y Rimbaud. Asimismo, puede encontrarse uno de los ensayos más conocidos del filósofo Rafael Gutiérrez Girardot conocido como Sobre El Modernismo.

Quinta y sexta edición
La quinta edición se caracterizó por artículos escritos en homenaje a Miguel Ángel Asturias y su obra literaria, específicamente a la obra El Señor Presidente. La serie de artículos se destacan por hacer un análisis de tipo lingüístico, narrativo y estructural de la obra del autor. Igualmente, en la parte final de la revista se pueden encontrar textos olvidados del autor.

Séptima edición 
La séptima edición se caracterizó por artículos escritos en temas muy diversos de la literatura Latinoamérica. También, se encontrará en esta edición un articulo muy conocido de Ángel Rama titulado El Boom Perspectiva, el cual hace referencia a lo que sucedió con los escritores latinoamericanos sumergidos en el boom como fue el caso de Gabriel García Márquez, también se encontrara un ensayo sobre la poética venezolana y otros sobre teoría de la literatura.

Octava edición 
La octava edición se caracterizó por artículos escritos sobre autores como Waman Puma de Ayala, Nicolás Guillen, Arqueles Vela y Griselda Gambaro y otros en temas relacionados con la Junta Militar Chilena y las problemáticas de la traducción.

Novena edición
La novena edición se caracterizó por artículos escritos en referencia a las letras rioplatenses y a la narrativa venezolana. Los artículos relacionados con las letras rioplatenses resaltan a autores como Eduardo Galeano, María Eugenia Vaz Ferreira y a temas relacionados con el lirismo neorromántico en el Uruguay, la sección de narrativa venezolana hace referencia a la obra  Las Hogueras Más Altas del escritor Adriano González León.

Décima edición 
La décima edición se caracterizó por artículos escritos en referencia a las letras mexicanas, allí, se podrán encontrar artículos relacionas con las obras de Xavier Villaurrutia, Juan Luis de Alarcón, Carlos Fuentes y Augusto Roa Bastos. Asimismo, se encontrará un artículo escrito por Ángel Rama en referencia al pueblo mexicano.

Undécima edición 
La undécima edición se caracterizó por artículos escritos en referencia a las problemáticas de teoría literaria y literatura latinoamericana,la primera parte se centra en las tendencias de los estudios literarios latinoamericanos y textos hispanoamericanos contemporáneos, la segunda parte hace referencia a autores como Francisco Cervantes Salazar, Juan Rulfo, José María Arguedas y a las conexiones del barroco con la modernidad.

Duodécima edición
La duodécima edición se caracterizó por artículos escritos en referencia a las problemáticas de la teoría literaria a autores como: José Martí y Roberto Arlt. En la primera sección podrá encontrarse temas relacionados con la teoría de la recepción alemana, la crítica norteamericana y la ficción literaria, la segunda sección hace referencia a la narrativa de José Martí y la última sección hace referencia a la actualidad de Roberto Arlt en la literatura Latinoamerica.

Referencias 

</ref>

Bibliografía

Enlaces externos 
 , Universidad Central de Venezuela.

Revistas literarias de Venezuela
Revistas desaparecidas de Venezuela
Publicaciones fundadas en 1976
Publicaciones desaparecidas en 1993